Bill White peut désigner :
 William Howard « Bill » White (1954-), homme politique américain ;
 Bill White, joueur de rugby à XV australien ;
 Bill White (1939-2017), joueur de hockey canadien ;
 Bill White (1977-), néonazi américain, négationniste de la Shoah.